Chelone Brongniart, 1805 est un synonyme du genre Chelonia Brongniart, 1800
 Chelone : genre de plantes de la famille des Plantaginaceae
 Chélone : nymphe de la mythologie grecque

Synonyme de genre de tortues (nom scientifique)
Cheloniinae